Plaats in Indonesië
 Sumput (Driyorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Sumput (Sidoarjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java